Фосфоресценция — это особый тип фотолюминесценции. В отличие от флуоресцентного, фосфоресцентное вещество излучает поглощённую энергию не сразу. Большее время реэмиссии связано с «запрещёнными» энергетическими переходами в квантовой механике. Поскольку такие переходы в обычных материалах наблюдаются редко, реэмиссия поглощенного излучения проходит с более низкой интенсивностью и в течение длительного времени (до нескольких часов).

Изучение фосфоресцентных веществ началось примерно со времени открытия радиоактивности (1896 год).

Механизмы фосфоресценции 
Говоря простым языком, в отличие от флуоресценции, фосфоресценция — это процесс, в котором энергия, поглощённая веществом, высвобождается в виде света относительно медленно.

Фосфоресценция кристаллов 
Люминесценция кристаллов зависит от наличия в них примесей, энергетические уровни которых могут служить уровнями поглощения, промежуточными или излучательными уровнями. Роль этих уровней могут выполнять также энергетические зоны (валентная и проводимости). Кристаллы, обладающие способностью к люминесценции, называются кристаллофосфорами. Возбуждение светом, электрическим током или пучком частиц создаёт в них свободные электроны, дырки и экситоны. Они могут захватываться ловушками — атомами примесей — или оседать на дефектах кристаллической решётки. В этом случае рекомбинация (а значит, и свечение) электронов и дырок наступают не мгновенно, а спустя достаточно длительное время, что будет соответствовать длительности фосфоресценции. Для ускорения освобождения электронов из ловушек можно приложить дополнительную энергию, например, использовать нагрев. Примеси и дефекты кристаллической решетки выступают также и в роли гасителя люминесценции, «забирая» у электронов энергию возбуждения.

Фосфоресценция органических молекул 

Фосфоресценция органических молекул связана с запрещёнными переходами между энергетическими уровнями разной мультиплетности. Электронные переходы в молекулах удобно описывать с помощью диаграммы Яблонского. При поглощении энергии молекула переходит из основного синглетного состояния S0 в возбуждённое синглетное S1. В таком возбуждённом состоянии молекула может пребывать порядка нескольких наносекунд, а затем сразу же освобождается от лишней энергии, которая либо уходит в тепло, либо испускается в виде света — так называемая быстрая флуоресценция. 

Но у некоторых молекул запрет между переходами разной мультиплетности частично снимается за счёт наличия в них тяжелых атомов, например, атомов йода, которые позволяют молекулам эритрозина легко переходить из возбуждённого синглетного состояния S1 в возбуждённое триплетное T1. Такой переход называют интеркомбинационной конверсией. Находясь в T1-состоянии, молекулы уже не могут быстро вернуться в основное состояние S0, так как такой переход запрещён, поэтому свечение, обусловленное такими переходами, достаточно продолжительное — несколько микросекунд и дольше. Так как уровень T1 обладает меньшей энергией, чем S1, фосфоресценция (в отличие от флуоресценции) всегда смещена в длинноволновую область.

 
где S — синглетное состояние, T  — триплетное состояние, индексы обозначают наличие возбуждения (0 — для основного, 1 — для возбуждённого состояния).
Поскольку синглет-триплетные переходы имеют квантово-механический запрет, время жизни возбуждённого состояния при фосфоресценции составляет порядка 10−2—10−6 с, в отличие от флуоресценции, для которой время жизни возбужденного состояния составляет 10−7—10−8 с.

Возможна и ситуация, когда молекула из T1-состояния переходит обратно в S1-состояние, получив дополнительную энергию за счёт нагрева, либо прореагировав с другими молекулами. Тогда будет наблюдаться флуоресценция, но с продолжительностью свечения фосфоресценции. Такое свечение называют замедленной (длительной) флуоресценцией, и оно фосфоресценцией, несмотря на критерий длительности, не считается.

Отличия от других видов люминесценции 
Некоторые из «светящихся в темноте» материалов светятся не из-за того, что они фосфоресцентны. Например, «светящиеся палочки» светятся за счет хемилюминесцентного процесса, который иногда ошибочно принимают за фосфоресценцию. В хемилюминесценции вещество переходит в возбужденное состояние за счет химической реакции (а не за счет поглощения света как в фосфоресценции). Энергия возбужденного состояния передается затем молекуле красителя, называемого (сенсибилизатором или флюорофором), которая затем флуоресцирует, переходя в основное состояние.

Любопытно, что хорошо известное свечение белого фосфора при контакте с воздухом, давшее название самому явлению фосфоресценции, также является не фосфоресценцией, а хемилюминесценцией, сопровождающей процесс окисления фосфора.

Не следует также путать фосфоресценцию с радиолюминесценцией — свечением люминофора под воздействием радиоактивных изотопов, которые применялись (и продолжают применяться) в военной технике прежних лет для нанесения светящегося в темноте покрытия на циферблаты и стрелки часов, шкалы и стрелки приборов, а также при изготовлении сувениров и т. п. В отличие от фосфоресценции, свечение при радиолюминесценции не угасает в темноте.

Фосфоресцентные материалы 

Наиболее распространёнными фосфоресцентными материалами являются сульфид цинка и алюминат стронция. Сульфид цинка применялся ещё в  годах. Сейчас в основном используются пигменты на основе алюмината стронция (торговые марки Super-LumiNova и NoctiLumina), поскольку они светятся примерно в десять раз ярче сульфидно-цинковых и обладают длительностью послесвечения до нескольких часов (против примерно получаса у сульфида цинка).

Применение 
Главная сфера применения фосфоресцентных материалов — изделия для использования в чрезвычайных ситуациях (аварийные указатели выхода, маркировка направления движения и т. д.), продолжающие светиться после отключения электроэнергии. Фосфоресцентные материалы нередко наносят на циферблаты и стрелки часов, шкалы и стрелки приборов, что позволяет считывать их показания в темноте (но лишь до тех пор, разумеется, пока накопленная люминофором энергия не иссякнет).

Фосфоресцирующие пигменты также иногда применяют для раскраски ёлочных игрушек и нанесения на одежду изображений, светящихся в темноте, а также для изготовления различных декоративных изделий, красок, наклеек и т. д.

В астрономии фосфоресценция используется для регистрации космического ИК излучения, так как инфракрасное излучение резко сокращает время послесвечения фосфоресцирующих люминофоров.

См. также 
 Люминесценция
 Флуоресценция
 Биолюминесценция
 Сонолюминесценция
 Электролюминесценция
 Хемилюминесценция

Примечания

Литература

Ссылки 

 Фосфо́рный орёл (видео)
 Phosphorescence on Scienceworld
 The Cathode Ray Tube site
 Luminosity in real life
 LUMINOSITY IN WATCHES

люминесценция